Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1972 de l’Open d'Australie qui est disputé du 27 décembre 1971 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Helen Gourlay et Kerry Harris battent Patricia Coleman et Karen Krantzcke en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem et de leur  sur le circuit WTA.

Parcours 
Les quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

|-
|1|| Evonne Goolagong Virginia Wade||align=center|1/2 finale|| Patricia Coleman Karen Krantzcke (4)
|-
|2|| Gail Sherriff Olga Morozova||align=center|1/2 finale|| Helen Gourlay Kerry Harris (3)
|-
|3||bgcolor=CCCCFF| Helen Gourlay Kerry Harris||align=center|Victoire|| Patricia Coleman Karen Krantzcke (4)
|-
|4|| Patricia Coleman Karen Krantzcke||align=center|Finale'''|| Helen Gourlay Kerry Harris (3)
|}

Résultats

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1972
Australie Double dames
Australie Double dames
Tennis en Australie en 1971
Tennis en Australie en 1972
Sport en décembre 1971
Tennis en janvier 1972